Fraustadt bezeichnet:

 deutscher Name der heute polnischen Kreisstadt Wschowa in der Woiwodschaft Lebus 

Fraustadt ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Fraustadt (1808–1883), deutscher evangelischer Theologe und Autor

 Georg Fraustadt (1885–1968), deutscher Philologe, Lehrer und Schuldirektor
 Werner Fraustadt (1886–1959), deutscher Regierungsrat, Übersetzer, Schriftsteller und Bibliophiler